Жу́дилсон Мамаду́ Тунка́ра Го́миш (; 29 сентября 1991, Агуалва-Касен), более известный как Пеле́ () — португальский футболист, полузащитник клуба «Монако», выступающий на правах аренды за «Фамаликан» и сборной Гвинеи-Бисау. Также имеет паспорт Гвинеи-Бисау.

Карьера

В клубах 
Свою футбольную карьеру Пеле начинал в юношеских и молодёжных командах «Белененсиша». За основной состав он дебютировал 11 января 2009 года, в матче 14-го тура чемпионата Португалии против «Риу Аве». Всего за «Белененсиш» в сезоне 2008/09 Пеле сыграл 3 матча в чемпионате и 1 в Кубке лиги.

В июле 2011 года футболиста приобрёл клуб «Дженоа», однако уже через месяц Пеле перешёл в «Милан».

В сборных 
В 2009 году Пеле сыграл два матча в отборочном турнире на юношеский чемпионат Европы. В 2011 был включён в заявку молодёжной сборной Португалии на чемпионат мира. На турнире он все 7 матчей и в итоге португальцы заняли второе место, уступив Бразилии в финале.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Португалии
Футболисты Гвинеи-Бисау
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Гвинеи-Бисау по футболу
Игроки ФК «Белененсеш»
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Ольяненсе»
Игроки ФК «Пасуш де Феррейра»
Игроки ФК «Фейренсе»
Игроки ФК «Риу Аве»
Игроки ФК «Монако»
Игроки ФК «Ноттингем Форест»
Игроки ФК «Рединг»
Игроки ФК «Фамаликан»